Яблан ():
 Яблан, Милян (род. 1985) — сербский футболист.
 Яблан — населенный пункт в общине Лакташи, которая принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина.